Соревнования по тяжёлой атлетике на XXVI летних Олимпийских играх в Атланте проходили с 20 по 30 июля 1996 года в многофункциональном комплексе «Georgia World Congress Center». В них приняли участие 243 атлета из 77 стран.

Медалисты

Страны

Результаты 
В скобках указан результат в рывке и толчке.

54 кг

59 кг

64 кг

70 кг

76 кг

83 кг

91 кг

99 кг

108 кг

св. 108 кг

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1996/WLT/ 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в США
1996 год в тяжёлой атлетике